Anapagurus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henderson 1887. Anapagurus ingår i familjen eremitkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Eremitkräftor
Anapagurus